Chapins bergtimalia
 Rothschilds bergtimalia
 Serles bergtimalia